Болтун:

 «Болтун» — пьеса белорусского писателя Янки Мавра.
 «Болтун» () — журнал, основанный в 1709 году.
 Болтун — человек, говорящий много и попусту.
 «Болтун» () — ТВ-фильм 2018 года.